Condições necessárias e suficientes
Condicional material
Condições (RPG)

Veja também
Condicional

Desambiguação